Гонки на 12,5 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 11 марта. В соревнованиях приняло участие 47 спортсменов из 14 стран. Соревнования проводились в трёх классах: стоя, сидя и для спортсменов с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 10:48 по местному времени (UTC+4).

Медалисты

Соревнования

Сидя

Стоя

С нарушением зрения

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (сидя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (с нарушением зрения)